Cantonul Pierre-de-Bresse este un canton din arondismentul Louhans, departamentul Saône-et-Loire, regiunea Burgundia, Franța.

Comune 

|-
| Authumes || align="right" | 199 || align="right" | 71270 || align="right" | 71013
|-
| Beauvernois || align="right" | 82 || align="right" | 71270 || align="right" | 71028
|-
| Bellevesvre || align="right" | 246 || align="right" | 71270 || align="right" | 71029
|-
| La Chapelle-Saint-Sauveur || align="right" | 639 || align="right" | 71310 || align="right" | 71093
|-
| Charette-Varennes || align="right" | 354 || align="right" | 71270 || align="right" | 71101
|-
| La Chaux || align="right" | 286 || align="right" | 71310 || align="right" | 71121
|-
| Dampierre-en-Bresse || align="right" | 131 || align="right" | 71310 || align="right" | 71168
|-
| Fretterans || align="right" | 299 || align="right" | 71270 || align="right" | 71207
|-
| Frontenard || align="right" | 220 || align="right" | 71270 || align="right" | 71208
|-
| Lays-sur-le-Doubs || align="right" | 147 || align="right" | 71270 || align="right" | 71254
|-
| Montjay || align="right" | 196 || align="right" | 71310 || align="right" | 71314
|-
| Mouthier-en-Bresse || align="right" | 418 || align="right" | 71270 || align="right" | 71326
|-
| Pierre-de-Bresse || align="right" |  || align="right" | 71270 || align="right" | 71351
|-
| Pourlans || align="right" | 182 || align="right" | 71270 || align="right" | 71357
|-
| La Racineuse || align="right" | 118 || align="right" | 71310 || align="right" | 71364
|-
| Saint-Bonnet-en-Bresse || align="right" | 418 || align="right" | 71310 || align="right" | 71396
|-
| Torpes || align="right" | 364 || align="right" | 71270 || align="right" | 71541
|}
 
 

Cantoane în Saône-et-Loire